Die Snookerweltmeisterschaft 1937 war ein Snookerturnier zur Ermittlung des Snooker-Weltmeisters, das zum fünften Mal in der Thurston’s Hall in London, England stattfand.

Wie schon im Vorjahr bestritten der Engländer Joe Davis und der Australier Horace Lindrum das Finale, das der Engländer mit 32:29 gewann. Für Davis war es der elfte Titelgewinn, somit blieb er ungeschlagen. Erstmals nahm auch Davis’ jüngerer Bruder Fred am Turnier teil. Auch er gewann später die Weltmeisterschaft, schied aber bei seinem Debüt noch mit seinem Auftaktspiel aus. Sein Konkurrent Bill Withers war wiederum der erste walisische WM-Teilnehmer seit zehn Jahre. Withers verlor in der folgenden Runde sehr deutlich mit 1:30 gegen Joe Davis.

Hauptrunde

Einzelnachweise 

1937
Snookerveranstaltung 1937
Billardturnier in London